William McDougall (1822 - 1905) est un des pères de la Confédération canadienne ;
 William McDougall (1831 – 1886) est un politicien canadien ;
 William McDougall (1871 – 1938) est un psychologue britannique.